Ла Кончуда има више значења:

 Ла Кончуда (Сан Агустин Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кончуда (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику